Гаплогруппа K2b — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Палеогенетика

Бронзовый век 
Культура боевых топоров
 I1544	| ESP36 — Эсперштедт (Обхаузен), Саксония-Анхальт — Германия — 2500–2050 BC — М — R1a > R1a1a1 (M417) : K2b2.

Примечания

Публикации

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа K2 (мтДНК)